Ярэйяха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Ярэйяха (приток Большого Ямсовея)
 Ярэйяха (приток Нгарка-Табъяхи)
 Ярэйяха (приток Пура)
 Ярэйяха (приток Харвудьяхи)
 Ярэйяха (приток Салякаптана)